Ладон, может означать:
 Ладон — река в Греции.
 Ладон — водохранилище в Греции.
  — в древнегреческой мифологии речной бог, сын Тефиды и Океана, отец Дафны и дед Эвандра.
 Ладон — в древнегреческой мифологии дракон, стороживший яблоки Гесперид.
 Ладон или ладан — ароматическая древесная смола.